Wiitala ist der Familienname folgender Personen:

 John Wiitala (* 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker (Bass)
 Unto Wiitala (1925–2019), finnischer Eishockeytorwart und -schiedsrichter